Valhall, Valhalla eller Walhalla kan avse:

 Valhall – de stupade krigarnas hall i nordisk mytologi
 Valhall (film, 2019) – en dansk spelfilm från 2019
 Valhall (tecknad serie) – en tecknad serie av Peter Madsen med flera
 Valhall Park – ett område i Ängelholms kommun

Valhalla
 Valhalla (datorspel) – datorspel från 1983
 Sagan om Valhalla – en romanserie av Johanne Hildebrandt
 Valhalla (krater) – en krater på Callisto, en av Jupiters månar
 Valhalla IP – en idrottsplats mellan Liseberg och Ullevi i centrala Göteborg
 Valhalla LHC – en landhockey- och indoorhockeyklubb i Göteborg
 Valhallabadet – ett bad i Göteborg
 Valhalla sporthallar – inomhussporthallar i Göteborg
 Valhalla (musikgrupp) – ett power metal-band från norra Spanien
 Valhalla, Sandviken – byggnad i Sandviken
 Valhalla (film) – en dansk film från 1986 som är baserad på den tecknade serien och regisserad av Peter Madsen och Jeffrey J. Varab
 Valhallavägen, Stockholm – en gata i Stockholm
 Valhallaorden – ett hemligt sällskap i Finland under 1780-talet

Walhalla
 Walhalla idrottsplats – historisk idrottsplats i Göteborg 1908–1921
 1260 Walhalla – en asteroid upptäckt 1933

Geografi

Antarktis 

 Mount Valhalla,

Tyskland 

 Walhalla (monument) – en minnesbyggnad utanför Regensburg,

USA 

 Walhalla, South Carolina, countyhuvudort, Oconee County, 
 Walhalla, North Dakota, ort, Pembina County, 
 Valhalla, New York, ort, Westchester County,